Туньестала (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Туньестале проживало 163 человека.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты, доля остальных национальностей в населении Туньесталы очень незначительная.

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской